Planet majmuna (roman), francuski roman iz 1963. Pierra Boulla
Planet majmuna (1968.), američki film iz 1968. prema istoimenom romanu
Ispod planeta majmuna (1970.), drugi film iz originalnog serijala
Bijeg s planeta majmuna (1971.), treći film iz originalnog serijala
Osvajanje planeta majmuna (1972.), četvrti film iz originalnog serijala
Bitka za planet majmuna (1973.), peti i posljednji film iz originalnog serijala
Planet majmuna (2001.), remake redatelja Tima Burtona
Planet majmuna: Postanak (2011.), prvi dio novog serijala
Planet majmuna: Revolucija (2014.), drugi dio novog serijala
Planet majmuna (TV serija), TV serija iz 1974.
Povratak na planet majmuna, animirana serija iz 1975.
Planet majmuna (album), album sastava Fantomi iz 1993.